JDO est un sigle qui peut désigner :
 Java Data Objects, un standard informatique basé sur Java permettant l'accès aux données de façon transparente et unifiée ;
 Jardin d'Orsay, un jardin public de la ville de Limoges.

JDO est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Juazeiro do Norte, l'aéroport de la ville de Juazeiro do Norte, au Brésil, selon le code AITA des aéroports.

Voir aussi 
 JDOQL, le langage d'interrogation spécifié par la norme JDO (Java Data Object)

Code IATA des aéroports